Petit animal imaginaire de bande dessinée, ami fidèle du Diplo. 
 Outil pour lucher.

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Claude Luche, (1952- ), homme politique français ;
 Ingrid Luche, (1974- ), artiste plasticienne française ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme